, настоящее имя:  Родился 7 октября 1909 года в Токио — умер 21 ноября 1991 года там же — японский актёр, один из самых популярных героев-любовников в довоенном японском кино, в послевоенные годы и до конца 1950-х проявил себя как интересный характерный актёр в фильмах Кэйсукэ Киноситы, Кона Итикавы, Ясудзиро Одзу, Кэндзи Мидзогути, Микио Нарусэ, Хэйноскэ Госё, Хироси Симидзу и других. Позднее, в 1960-х имел успех в фантастических фильмах кинокомпании Toho.

Биография

Ранние годы 
Отец Киёаки Икэхаты (таково настоящее имя актёра) был профессиональным военным. Полковник японской армии, родом из префектуры Кагосима, умер, когда Киёаки был учеником неполной средней школы. После окончания средней школы Сэйдзо (в Синдзюку, Токио) Киёаки поступил в 1929 году в Университет Рикке. В 1933 году, ещё обучаясь в университете, Киёаки, отправил свою фотографию на конкурсный набор молодых актёров в киностудию «Камата» кинокомпании «Сётику».

Карьера в кино 
После окончания университета в 1935 году он будет взят в Shochiku Каmata, где начнёт сниматься в кино, взяв себе творческий псевдоним Кэн Уэхара. Дебютирует небольшой ролью студента в фильме одного из известных постановщиков студии Хироси Симидзу «Мужчина в самом расцвете сил» (1935). Одной из партнёрш начинающего актёра в этом фильме выступит также недавно пришедшая на студию «Камата» молодая актриса Митико Кувано. С ней актёр вместе сыграет и в следующем, 1936 году, в одном из довоенных шедевров японского кино, фильме того же Симидзу «Господин Спасибо». Заглавная роль в этой киноленте сделает его одним из популярных молодых актёров японского кинематографа тех лет.

В 1937-м Уэхара исполнил одну из главных ролей в популярном в тот год фильме «Тройная помолвка» режиссёра Ясудзиро Симадзу. Вместе с двумя партнёрами по съёмкам, молодыми актёрами Сином Сабури и Сюдзи Сано вошёл в так-называемое «трио Сётику». Фильм был успешен в прокате и эти трое актёров имели головокружительный успех у массового зрителя, чем кинокомпания незамедлительно воспользовалась, начав рекламную кампанию трёх молодых актёров как звёзд нового поколения. С не меньшим успехом исполнил главную роль в фильме «Фонари Асакуса» того же Ясудзиро Симадзу (1937).
 
Уэхара был одним из самых популярных героев-любовников 1930-х — 1940-х, сыграв роли в подобном амплуа в фильмах Ясудзиро Одзу, Хиромаса Номура, Хироси Симидзу, Хэйноскэ Госё, Кэйсукэ Киносита и других. Его партнёршами на экране выступали популярнейшие звёзды тех лет — Кинуё Танака, Миэко Такаминэ, Сумико Курисима…

Неудовлетворённый основной политикой компании, ориентированной преимущественно на звёзд-женщин, Уэхара покинул «Сётику» после войны. В конце 1940-х — в 1950-е годы актёр создал интересные характерные роли в фильмах, причисленных к шедеврам японского кинематографа, у Кона Итикавы в дилогии «365 ночей: Токио» и «365 ночей: Осака» (оба — 1948), у Кэйсукэ Киноситы в «Призраке Ёцуи» (1949) и в «Японской трагедии» (1953), в драме Ясудзиро Одзу «Сёстры Мунэката» (1950), у Кэндзи Мидзогути в «Портрете госпожи Юки» (1950), в лентах Хэйноскэ Госё «Утренние волнения» (1952) и «Там, где видны фабричные трубы» (1953). Но особенно выразителен актёр был в работах тонкого мастера традиционализма Микио Нарусэ: «Еда» (1951), «Стон горы» и «Поздние хризантемы» (оба — 1954), «Дочь, жена и мать» (1960). За исполнение главных ролей в дилогии Микио Нарусэ «Супруги» и «Жена» (оба — 1953) Уэхара был удостоен премии журнала «Майнити» как лучший актёр года.

В 1960-х актёр много снимался в фантастических лентах кинокомпании Toho («Мотра», 1961, «Горас», 1962, «Атрагон: Летающая суперсубмарина», 1963, все — режиссёра Исиро Хонда и других). В этот же период Уэхара занялся гостиничным бизнесом, открыв Pacific Park Hotel в Тигасаки (префектура Канагава). Однако в связи с тяжёлым экономическим положением, отель в 1970 году обанкротился. Столкнувшись в связи с этим обстоятельством с огромной задолженностью, Уэхара оставил Toho.
 
С конца 1960-х годов актёр не появлялся на съёмочных площадках, вернувшись на экран лишь в 1983, снявшись в фильме Нобухико Обаяси «Девочка, покорившая время». За более чем полувековой период работы в кино, актёр снялся в 206 фильмах.

Личная жизнь 
На съёмках своей дебютной картины «Юношеская невинность сына босса» (1935) актёр познакомится с актрисой Йоко Кодзакурой, уже на следующий год они станут супругами, несмотря на сопротивление этому союзу со стороны руководства студии. Пара проживёт счастливым браком тридцать пять лет, вплоть до смерти супруги в 1970 году. В этом союзе 11 апреля 1937 года родится сын Юдзо Каяма, пошедший по стопам родителей и начавший свою кинокарьеру в 1960 году. Наиболее известные работы актёра: «47 ронинов» (1962, реж. Хироси Инагаки), «Смятение» (1964, реж. Микио Нарусэ), «Красная борода» (1965, реж. Акира Куросава), «Гений дзюдо» (1965, реж. Сэйитиро Утикава), «Это началось в Альпах» (1967, реж. Кэнго Фурусава).

В 1975 году овдовевший Уэхара вступит во второй брак с бывшей клубной певицей Масами Обаяси, которая была моложе его на 38 лет. Из-за большой разницы в возрасте этот скандальный союз не сходил со страниц таблоидов. В 1980 году у них родится дочь, ныне тоже ставшая актрисой под именем Ryô Hitomi.

В июне 1991 года состоится бракоразводный процесс между Кэном Уэхарой и Масами Обаяси. 23 ноября того же года экономка обнаружит актёра лежащего в ванной комнате, вызванная машина скорой помощи доставит его в частный университетский госпиталь Kyorin в Митаке (префектура Токио), где актёр скончается от острой сердечной недостаточности.

Фильмография

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 

Актёры Японии
Похороненные на кладбище Тама